Осада Ниццы (1543) — эпизод Итальянской войны (1542—1546).
 Осада Ниццы (1705—1706) — эпизод Войны за испанское наследство.

Ницца